Нази́м Гаджибаба́ оглы́ Сулейма́нов (; ) — советский и азербайджанский футболист, нападающий и футбольный тренер. Выступал за сборную Азербайджана, был капитаном команды. Чемпион России 1995 года. Мастер спорта СССР, «Почетный гражданин Осетии», обладатель медали «Во Славу Осетии».

Сулейманов провел 147 матчей в высшей лиге СССР (29 голов) и 150 матчей в высшей лиги России (50 голов), дважды входил в число 33-х лучших футболистов чемпионата России (1992, 1993). Является рекордсменом ФК «Алании» по количеству забитых мячей за клуб в высших лигах чемпионатов СССР (13) и России (47).

Карьера

Клубная 
Известен по выступлениям в клубах «Нефтчи» Баку и «Алания» Владикавказ. В составе «Алании» в 1995 году стал чемпионом России. В 1996 году в «золотом» матче против московского «Спартака» совершил решающий промах по воротам, не попав по мячу с линии вратарской. Тогдашний главный тренер «Алании» В. Г. Газзаев так и не простил игрока за это, вследствие чего Сулейманову пришлось покинуть команду. Завершил свою игровую карьеру в сочинской «Жемчужине», после чего занялся тренерской деятельностью.

Тренерская 
В 2000—2001 годах тренировал дубль «Жемчужины» (в 2001 году участвовавшей в первой лиге первенства Краснодарского края). В 2002 году был главным тренером «Жемчужины» во Втором дивизионе России. В начале сезона-2004/05 возглавил «Хазар-Ленкорань». Однако команда выступала неровно и после ряда провалов в октябре 2004 года был уволен. В мае 2007 года назначен на должность тренера-селекционера национальной команды Азербайджана.
С 2009 года по 2011 год — главный тренер «Олимпик-Шувалан». В 2012 году назначен тренером сборной Азербайджана и главным тренером сборной военнослужащих Азербайджана.

25 октября 2013 года назначен главным тренером ПФК «Нефтчи».

13 апреля 2015-го года Назим Сулейманов назначен на пост главного тренера сборной команды Азербайджана до 19 лет.

15 апреля 2015 года представлена общественности книга, написанная к юбилею — 50-летию Назима Сулейманова, названная «Незавершенный матч». Книга вышла общим тиражом 6000 экземпляров на азербайджанском и русском языках.

Достижения 
Командные в качестве игрока
  Нефтчи (Баку)
 Финалист Кубка Федерации футбола СССР: 1988
  Алания (Владикавказ)
 Чемпион России: 1995
 Серебряный призёр чемпионата России (2): 1992, 1996
 Обладатель Кубка Президента республики Северная Осетия — Алания (2): 1994, 1995
 Финалист Кубка чемпионов Содружества: 1996
Личные
 В списках 33-х лучших футболистов чемпионата России (2): № 3 — 1992, 1993
 Лучший второй нападающий чемпионата России по оценкам «Спорт-Экспресс»: 1996 (ср. оценка — 6,42).
 Входит в топ-10 лучших легионеров-бомбардиров РФПЛ.
 Рекордсмен «Алании» по количеству забитых мячей за клуб в высшей лиге чемпионатов СССР / России — 60

Награды и почести 
 Мастер спорта СССР.
 Почётный гражданин Осетии».
 Медаль «Во славу Осетии».

Примечания

Ссылки 
 Все голы за российские команды
 Видеоклип о карьере Сулейманова
 Скульптор атаки. «Советский спорт», 29 июля 2003
 Какое задание Олег Блохин дал Назиму Сулейманову? azerisport.com, 7 ноября 2007

Футболисты СССР
Футболисты Азербайджана
Награждённые медалью «Во Славу Осетии» (Северная Осетия)
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Жемчужина-Сочи»
Игроки ФК «Жемчужина-2»
Футбольные тренеры Азербайджана
Тренеры ФК «Жемчужина-Сочи»
Тренеры ФК «Хазар-Ленкорань»
Тренеры ФК «Нефтчи» Баку
Тренеры ФК «Шувелян»
Тренеры ФК «Сумгайыт»